Tatenhausen steht für:

 Wasserschloss Tatenhausen bei Halle (Westf.) im Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen
 Tatenhauser Wald, dreiteiliges Naturschutzgebiet
 Gasthof Tatenhausen, südlich des Wasserschlosses Tatenhausen an der Versmolder Straße

Siehe auch:
 Korff gen. Schmising zu Tatenhausen, Adelszweig der Korff gen. Schmising (Wasserschloss Tatenhausen) des Hauses Korff (Adelsgeschlecht)